Detta är en lista över de 505 kommunerna i departementet Orne i Frankrike.

Orne
Kommuner Orne